Ма́цнев — русская фамилия, известная с XVI века. Известные носители:

 Мацнев, Габриэль (род. 1936) — французский литератор.
 Мацнев, Михаил Николаевич (1785—1842) — русский командир эпохи Наполеоновских и Революционных войн, генерал-майор.
 Мацнев, Николай Романович (ум. 1986) — советский террорист, захвативший самолёт Ту-134 в аэропорту Уфы 20 сентября 1986 года.

Примечания